Клеанф () — имя.

 Клеанф (ок. 330 — ок. 230 до н. э.) — греческий философ-стоик.
 Клеанф — древнегреческий художник из Коринфа. 
 Клеанф — полуплатоник III века; спорил с новоплатониками, доказывая, что идеи суть простые мысли, а не самостоятельные сущности.

Примечания